

Codici 
 aVR – abbreviazione medica in inglese usata in cardiologia per augmented Right Volt (aumentato voltaggio di una delle derivazioni periferiche del tracciato elettrocardiografico)

Altro 
 Atmel AVR – microcontrollori basati sull'architettura Harvard
 Pilum H-AVR – un fucile anticarro che spara proiettili ad alta velocità del videogioco Battlefield 2142
 AVR (reattore) – un reattore nucleare modulare pebble bed tedesco
 Automatic Voltage Regulator